Такмичење у биатлону на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванкуверу одржано је у Олимпијском комплексу Вистлер Парк који се налази у Мадели Крику у долини Калаган. Такмичења су се одржавала између 13. и 26. фебруара 2010. У такмичењу је учествовало 218 такмичара од тога 113 мушкараца и 105 жена из 37 земаља. Олимпијске медаље су освојили такмичари из 10 земаља. Највише успеха су имали представници Норвешке са 5 медаља (3 зл. 2 ср.). Други су Немци такође са пет медаља али са једном златном мање (2 зл, 1 ср, 2 бр.). Норвежани су били најбољи у мушкој (2 зл, 2ср.), а Немице у женској конкуренцији (2 зл, 1 ср, 2 бр.)

Дисциплине 
На играма у Ванкуверу 2010. у биатлону се такмичило у десет дисциплина, пет мушких и пет женских.

Распоред такмичења

Земље учеснице 

Напомена: 
 Иако су према пласману на светској ранг листи у биатлону имале квоту да пошаљу више такмичара нису је истористиле: Финска уместо могућих по 5 такмичара у обе конкуренције послала је по два. Пољска од 5 квалификовани у мушкој конкуренцији шаље само двојицу. Словенија од 5 у обе конкуренције шаље по четирие. Земље које су могле послати по једног такмичара Уједињено Краљевство (жене), Белгија (мушкарци), Холандија (мушкарци) и Аустрија (жене) нису послали своје представнике. Гренланд који није члан МОК али је добио једно место у конкуренцији мушкараца који ће користити квоту Данске у оквиру њене екипе.

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља за мушкарце

Биланс медаља за жене

Биланс медаља укупно

Види још 
 Биатлон на Зимским олимпијским играма

Спољашње везе 
 Резултати биатлона на званичном сајту ЗОИ 2010. 

 
2010